Příjmení Decker nosí více významných osobností:

 Alonzo G. Decker (1884–1956) – americký podnikatel, vynálezce a teosof
 Brooklyn Decker (* 1987) – americká modelka
 Elke Deckerová (* 1957) – západoněmecká atletka, sprinterka
 Jan Decker (* 1962) – český politik, poslanec Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL
 Klaus Decker (* 1952) – východoněmecký fotbalista
 Mary Deckerová (* 1958) – americká atletka, běžkyně

podobné příjmení
 Dekker

Externí odkazy